Kulov , en femenino Kulova , es un apellido ruso que puede hacer referencia a:  

Felix Kulov (n. 1948), político kirguís.
Georgi Kulov (n. 1989), futbolista ruso.
Ruslan Kulov (n. 1987), futbolista ruso.